Dorsum (von lat. Dorsum = Rücken) hat die folgenden Bedeutungen:

 wissenschaftliche Bezeichnung für den Rücken, insbesondere:
 Dorsum linguae, den Zungenrücken
 Dorsum (Astrogeologie), höhenrückenartige Struktur auf einem Planet oder Satellit
 eine andere Bezeichnung des Sterns Theta Capricorni